Luzon steht für:

 Luzon, eine Insel der Philippinen 
 Luzón (Spanien), Ort und Gemeinde in Spanien

Luzon ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Luzon (* 1975), philippinischer Straßenradrennfahrer
 Guy Luzon (* 1975), israelischer Fußballtrainer und -spieler